Die Swedish Open 2019 im Tischtennis waren das zehnte Turnier der ITTF World Tour 2019. Sie fanden vom 1. bis 6. Oktober 2019 im schwedischen Stockholm statt.

Einzel

Männer

Frauen

Doppel

Männer

Frauen

Mixed

Weblinks 
 Die Swedish Open 2019 auf der Website der ITTF (abgerufen am 17. November 2019)
 Die World Tour 2019 auf der Website der ITTF (abgerufen am 17. November 2019)

ITTF World Tour
Sportveranstaltung in Stockholm
Tischtenniswettbewerb in Schweden
Tischtennisveranstaltung 2019